Nicola d'Oresme – matematico, fisico, astronomo, vescovo, filosofo e teologo francese
 Oresme – cratere lunare
 12576 Oresme – asteroide della fascia principale